Carrasca hace referencia a varios artículos: La carrasca es un árbol de bellotas

Botánica 

 Ilex aquifolium, arbusto de la familia de las aquifoliáceas.
 Quercus coccifera, árbol de la familia de las fagáceas.
 Quercus faginea, árbol de la familia de las fagáceas.
 Quercus ilex, árbol de la familia de las fagáceas.

Lugares

En España 

La Carrasca (Martos), localidad perteneciente al municipio de Martos, provincia de Jaén.
La Carrasca (Valencia), barrio perteneciente a la ciudad de Valencia
Fuente de la Carrasca, localidad perteneciente al municipio de Nerpio, provincia de Albacete.

Además 

 Carrasca Rock Ejulve, festival de rock.

Vasquismos